Nerònia o Neroneia fou el nom que va portar la capital armènia Artaxata vers el 64 al 68.
 Nerònia fou el nom popular dels jocs coneguts formalment com a Quinquenàlia, instituïts per Neró